Александр Николаевич Багач (род. 21 ноября 1966, Матусов) — украинский толкатель ядра.

Спортивная карьера 
Родился 21 ноября 1966 года в селе Матусов Шполянского района Черкасской области.

Завоевывал бронзовые медали на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Был лишён золотой медали на Чемпионате мира в 1997 году из-за того, что не прошёл допинг-контроль на эфедрин. До того был дисквалифицирован на два года из-за непрохождения теста на тестостерон в 1989 году.

После положительного теста на допинг в 2000 году был дисквалифицирован навсегда. После этого, экс-легкоатлет тренирует украинских паралимпийцев, его воспитанник Александр Ясеновой — бронзовый призёр Пекина в толкании ядра и метании диска.

Титулы и достижения 
 Летние Олимпийские игры:
 Летние Олимпийские игры 1996, Атланта — бронза

 Чемпионаты мира:
 1993, Штутгарт — бронза
 1999, Севилья — бронза

 Чемпионаты Европы:
 1994, Хельсинки — бронза
 1998, Будапешт — золото

 Чемпионаты мира в помещении:
 1999, Маэбаси — золото
 1997, Париж — серебро
 1993, Торонто — бронза

 Чемпионаты Европы в помещении:
 1992, Генуя — золото
 1994, Париж — золото

 Чемпионаты Европы среди юниоров:
 1985, Котбус — серебро

Государственные награды 
 Почётный знак отличия Президента Украины (07.08.1996)

Примечания

Литература 
 Peter Matthews (Hrsg.): Athletics 2000. Surbiton 2000, ISBN 1-899807-07-1.

Ссылки 
 
 Карточка спортсмена на сайте IAAF.

Толкатели ядра Украины
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Выпускники Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного